Квалификације за Европско првенство у фудбалу 2012. је спортско такмичење које се одржава 2010. и 2011, на којем ће бити одређене екипе које ће учествовати на завршном турниру Европског првенства у фудбалу 2012. године. У квалификацијама учествује 51 национални тим из земаља чланица УЕФА, а такмиче се за 14 места која воде на завршницу такмичења. Преостала два места су додељена репрезентацијама Пољске и Украјине, које су се квалификовале за финале као домаћини првенства и они не учествују у квалификацијама.

У квалификацијама су репрезентације подељене у 9 група: 6 група са по 6 репрезентација и 3 групе са по 5 репрезентација. Победници сваке групе се директно квалификују, као и најбоља другопласирана екипа. Преосталих осам другопласираних екипа се такмиче за четири преостала места путем баража.

Квалификоване репрезентације 

 Напомене:
 <div id="1">1 Подебљана година означава првака у тој години
 <div id="2">2 Коса година означава домаћина у тој години
 <div id="3">3 као Западна Немачка,
 <div id="4">4 као Совјетски Савез,
 <div id="5">5 као Заједница независних држава,
 <div id="6">6 као Чехословачка.

Жреб 
Жреб је одржан у 7. фебруара 2010. у Варшави, Пољска.

Резиме

Групе

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Група И

Ранг другопласираних тимова 
Зато што неке групе имају 5 а неке 6 тимова, мечеви протим шестопласираних тимова се не укључују у ово рангирање.

Ако два или више тима имају исти број поена, рангирање се врши на следећи начин: 
1. Већи број поена освојен у овим мечевима 
2. Боља гол-разлика у овим мечевима 
3. Већи број постигнутих голова у овим мечевима 
4. Већи број постигнутих голова у гостима у овим мечевима

Плеј-оф рунда 
Жреб за плеј-оф одржан је 13. октобра 2011. у Кракову. На основу коефицијената екипе су подељене у два шешира:

Мечеви плеј-оф рунде су одржани 11/12. и 15. новембра 2011. 

|}

Најбољи стрелци 
Постигнуто је укупно 636 голова а у стрелце се уписало 339 фудбалера и 17 ауто-голова.

12 голова
  Клас Јан Хунтелар

9 голова
  Мирослав Клосе

7 голова

  Кристијано Роналдо
  Микаел Форсел

  Роби Кин

  Давид Виља

6 голова

  Хенрих Мхитарјан
  Константин Васиљев
  Маријо Гомез

  Гергељи Рудолф
  Антонијо Касано

  Дирк Кујт
  Робин ван Перси

5 голова

  Геворг Казарјан
  Марвин Огуњими
  Месут Езил

  Елдер Поштига
  Нани
  Адријан Муту

  Тим Матавж
  Златан Ибрахимовић

Посећеност 
Посета током групне фазе квалификација.

Референце 

2012
Европско првенство у фудбалу 2012.